Яросла́вская у́лица — улица в историческом районе Адмиралтейская коса в центральной части Астрахани. Начинается от улицы Костина и идёт с северо-востока на юго-запад параллельно Волге и улице Сен-Симона, пересекая улицу Грибоедова и переулок Островского, и заканчивается у набережной Приволжского затона около безымянного моста через Канал имени Варвация.

История 
До 1920 года улица называлась 4-й Адмиралтейской, затем получила своё современное название в честь города Ярославля.

Примечания 

Улицы Астрахани